Maddalena ima više značenja:
 Maddalena, Asti
 Maddalena, Benevento
 Maddalena, Chieti
 Maddalena, Cuneo
 Maddalena, Frosinone
 Maddalena, Macerata
 Maddalena, Messina
 Maddalena, Savona
 Maddalena, Torino
 Maddalena, Varese